Венгеровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Венгеровское сельское поселение — входит в Ракитянский район Белгородской области
 Венгеровское сельское поселение — входит в Венгеровский район Новосибирской области